Rasy psów:
 Sznaucer miniaturowy
 Sznaucer średni
 Sznaucer olbrzym